Richfield, census-designated place située en Californie ;
 Richfield (Caroline du Nord) ;
 Richfield (Idaho) ;
 Richfield, ville située au Kansas ;
 Richfield (Minnesota) ;
 Richfield (New York) ;
 Richfield (Ohio) ;
 Richfield (Pennsylvanie) ;
 Richfield (Utah) ;
 Richfield (Wisconsin).